Да́львиц ():

 Дальвиц — город в Восточной Пруссии, современное Листовое.
 «Дальвитц» — батальон белорусских коллаборационистов, сформированный из участников разведывательной школы в Дальвице.